

Населені пункти та їхні частини
 Пнево — село в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Пнево — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Пнево — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Пнево — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Пнево — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Пнево — село в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пнево — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Пнево — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Пнево — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Пнево — осада в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Пнево — осада в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки